Cet article recense les églises dédiées à saint Aventin.

Plusieurs saints différents portent le nom d’Aventin. Ce sont :
 Aventin de Chartres, évêque, mort vers 520, frère et successeur de saint Solemne. Fête le  ;
 Aventin de Troyes, ermite, né vers 538 dans le centre de la France. Fête le  ;
 Aventin de Larboust, né dans cette vallée des Pyrénées et mort vers 732, ermite et martyr des Sarrasins. Fête le .

France 
 Église Saint-Aventin, Mélisey, Yonne
 Église Saint-Aventin, Saint-Aventin, Haute-Garonne
 Église Saint-Aventin, Beauregard-l'Évêque, Puy-de-Dôme
 Église Saint-Aventin, Vendeuvre-du-Poitou, Vienne

~
Aventin